Los bajos fondos puede referirse a las siguientes obras:

Los bajos fondos, obra de teatro de Máximo Gorki.
Los bajos fondos (película de 1936), película francesa, basada en la obra de teatro de Gorki, dirigida por Jean Renoir.
Los bajos fondos (película de 1957), película japonesa, basada en la obra de teatro de Gorki, dirigida por Akira Kurosawa.